Code
TGW est un code, qui signifie :
 Tiger Airways (Singapour), selon le code OACI des compagnies aériennes
selon le code AITA des compagnies aériennes, Tiger Airways a pour code TR